Нозьма:

 Нозьма (приток Пезы) — река в России, протекает в Костромской области. 
 Нозьма (приток Сухоны) — река в Российской Федерации, протекает в Вологодской области.
 Нозьма — посёлок в Парфеньевском районе Костромской области.